

Cinema 
 Gli infedeli – film del 2012 diretto da Emmanuelle Bercot, Fred Cavayé, Alexandre Courtès, Jean Dujardin, Michel Hazanavicius, Éric Lartigau e Gilles Lellouche
 Gli infedeli – film del 2020 diretto da Stefano Mordini